Nositelky jména Markéta Lucemburská:

 Markéta Lucemburská (1337), jeptiška
dcera Jindřicha VI. Lucemburského
 Markéta Lucemburská (1313–1341), manželka Jindřicha XIV. Bavorského
dcera Jana Lucemburského
 Markéta Lucemburská (1335–1349), manželka uherského krále Ludvíka I.
dcera Karla IV.
 Markéta Lucemburská (1373–1410), manželka Jana III. z Hohenzollernu
druhá dcera téhož jména Karla IV.